Winsted kan syfta på:

Winsted, Connecticut
Winsted, Minnesota